Wanski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Nepomuk Wański (Jean Népomucène Wanski; * um 1805, † nach 1839), polnischer Violinvirtuose und Komponist
 Kurt Wanski (1922–2012), deutscher Maler